Ибн Яиш ( — букв. «сын Живущего») — арабское патронимическое имя, насаб.
 Ибн Йа’иш (1158—1245) — арабский филолог и грамматист.
 Давид бен-Авраам ибн-Яиш — представитель севильской общины, современник Ашера бен-Иехиель (14 век), вероятно, брат Соломона бен-Авраам ибн-Яиша и отец Соломона бен-Давид ибн-Яиша.
 Барух бен-Исаак ибн-Яиш — философ и переводчик XV века, родом, по всей вероятности, из Испании; жил в Италии.
 Соломон ибн-Яиш Младший — автор комментария к Ибн-Эзре на Пятикнижие.

Примечания